Заводская:
 Заводская — река в России.
 Заводская — протока в Карелии.
 Заводская — улица в Невинномысске.
 Заводская —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость
 «Горцаранаин» («Заводская») — станция Ереванского метрополитена.
 «Заводская» — станция Днепропетровского метрополитена.
 «Заводская» — железнодорожная станция в Ижевске.
 «Заводская» — железнодорожная станция в Белгороде.
 «Заводская» — проектное название станции «Авиастроительная» Казанского метрополитена.
 Заводская — микрорайон в Находке.